peut faire référence à :

Télévision 
 Second Chance, téléfilm américain de Peter Tewksbury diffusé en 1972
 Second Chance, série télévisée américaine diffusée en 1977
 , série télévisée américaine  diffusée en 1987
 Second Chance, téléfilm australien de  diffusé en 2005
 Second Chance, série télévisée américaine d'après le roman Frankenstein de Mary Shelley, qui sera diffusée en

Cinéma 
 Second Chance, film américain de James Tinling sorti en 1947
 , film américain de William Beaudine sorti en 1950
 Passion sous les tropiques (Second Chance), film américain de Rudolph Maté sorti en 1953
 Second Chance ou Seconde Chance (Two of a Kind), film américain de John Herzfeld sorti en 1983
  (Second Chance), film américain de Lyman Dayton sorti en 1996
 Second Chance, film canadien de Rich Owens sorti en 2006
 Second Chance, film américain de Iris Huey sorti en 2007
 A Second Chance, titre international de En chance til, film suédo-danois de Susanne Bier sorti en 2014

Musique 
 , chanson du groupe 38 Special parue sur l'album Rock and Roll Strategy (1988)
 , chanson du groupe Faber Drive parue sur l'album Seven Second Surgery (2006)
 Second Chance,  chanson du groupe Shinedown parue sur l'album The Sound of Madness (2008)
 Second Chance,  album de la chanteuse américaine Olivia édité en 2008
 , chanson de  parue sur l'album Third Strike (2010)
 Second Chance,  chanson de Peter Bjorn and John, parue sur l'album Gimme Some (2011) et générique de la série télévisée 2 Broke Girls